Пол Уайли (; Чикаго) — американский гитарист группы Marilyn Manson. Бывший вокалист и гитарист группы Egostatic.

Биография 
Пол родился в Чикаго, штат Иллинойс. Учился в школе, затем поступил в университет, где обучался на программиста.

С 1990-х годов был вокалистом и гитаристом в группе Egostatic, с которой записал несколько альбомов.

В 2014 году присоединился к индастриал-метал группе Marilyn Manson, где на данный момент выступает в качестве ритм-гитариста.

Также Пол выступил в качестве композитора к фильмам.

Личная жизнь и интересы 
С 2012 года помолвлен с Кристиной Бергер.

Пол увлекался программированием, сейчас играет на гитаре.

Дискография 
 Big Star Nodel Acrress
 Red Swan (2007)
 The Radio Fltline EP by Egostatic
 Million Dollar Expectations (2011)
 Mandatory Relapse Control (2002)

Саундтреки 
 Syncope (2012)
 Patient Number Seven (2012)
 Last Girl (2013)
 Boondocks (2013)
 And They Call It Puppy Love (2013)
 Frankenstein Vs The Mummy (2015)

Ссылки 

 http://www.paulwileymusicforfilm.com/#!news-&-contact
 https://egostatic.bandcamp.com/music
 https://www.facebook.com/paul.wiley.37

Примечания 

Рок-музыканты США
Музыканты Marilyn Manson
Авторы-исполнители США
Музыканты альтернативного метала
Мультиинструменталисты